Сошо:

 Сошо — коммуна на востоке Франции, в департаменте Ду в регионе Франш-Конте.
 Сошо — французский футбольный клуб из коммуны Монбельяр, Франция.